The Seduction of Ingmar Bergman () — двадцать второй студийный альбом калифорнийской группы «Sparks». Выпущен в 2009 году.

Концепция 
«The Seduction of Ingmar Bergman» — первый в истории группы альбом, являющийся не сборником песен, но единым произведением. Он выполнен в форме поп-мюзикла с единым сюжетом и исполнен специально набранным для этой цели коллективом исполнителей. Содержание пластинки представляет собой рассказ о вымышленном путешествии легендарного шведского кинорежиссёра Ингмара Бергмана в Голливуд. По сюжету Бергман вскоре после успеха своего фильма «Улыбки летней ночи» (1955) на Каннском фестивале мистическим образом попадает в Лос-Анджелес, где местные продюсеры пытаются уговорить режиссёра остаться в Америке, чтобы работать на их студию, и препятствуют его попыткам вернуться в родную Швецию.

История создания 
«The Seduction of Ingmar Bergman» был создан как мюзикл для шведской радиовещательной компании Sveriges Radio, которая предложила «Sparks» предоставить средства для радиопостановки. Братьям Мэйл был предоставлен карт-бланш с единственным условием: наличие «шведского элемента» в сюжете. В качестве этого «шведского элемента» Мэйлы избрали фигуру Ингмара Бергмана: оба брата — большие поклонники кино и, кроме того, им пришлась по душе абсурдность самой идеи мюзикла о режиссёре, известном интеллектуальными психологическими драмами.

Мюзикл был записан коллективом из шведских и американских исполнителей. Партию Бергмана исполнил актёр Юнас Мальмшё, принимавший участие в нескольких фильмах самого режиссёра. Другая актриса, работавшая с Бергманом, Элин Клинга, стала голосом Греты Гарбо. Две вокальных партии исполнил Рон Мэйл, клавишник «Sparks», который ни в одном из предыдущих альбомов группы не выступал в роли вокалиста.

Релиз 
Премьера постановки состоялась 14 августа 2009 года в эфире Sveriges Radio и на сцене стокгольмского театра Сёдра. В Швеции Sveriges Radio выпустило мюзикл на CD тиражом в тысячу экземпляров; английская версия вышла в США под лейблом братьев Мэйл Lil' Beethoven. Музыкальная критика высоко оценила альбом.

В сентябре 2010 года братья Мэйл сообщили в интервью, что канадский независимый режиссёр Гай Мэддин, которого Рон Мэйл считает одним из лучших ныне живущих постановщиков, заинтересовался мюзиклом и планирует его экранизацию.

Список композиций 
Все композиции написаны Роном и Расселом Мэйлами.

Участники записи 

Вокальные партии
 Рассел Мэйл — студийный босс; первый полицейский, второй полицейский
 Рон Мэйл — водитель лимузина; гид
 Маркус Блейк — охотник за автографами; Вуди
 Тэмми Гловер — Hollywood Welcoming Committee; Джерри
 Саския Хусберг — переводчик
 Элин Клинга — Грета Гарбо
 Мэри-Чантал Лонг — конферансье Каннского фестиваля
 Юнас Мальмшё — Ингмар Бергман
 Стив Макдональд — консьерж
 Стивен Нистор — швейцар
 Кати Пукрик — служащая гостиницы
 Ребекка Шёвалл — старлетка
 Джим Уилсон — первый ассистент режиссёра; охотник за автографами

Музыканты
 Рон Мэйл — клавишные
 Рассел Мэйл — вокал
 Джим Уилсон — гитара
 Дин Мента — гитара
 Маркус Блейк — бас
 Тэмми Гловер — ударные
 Стивен Нистор — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Sparks»
 The Seduction of Ingmar Bergman в блоге «Sparks» на MySpace

Альбомы Sparks